Der Rest ist Schweigen steht für:
 Der Rest ist Schweigen (Hamlet), Zitat aus William Shakespeares Tragödie Hamlet
 Der Rest ist Schweigen (Film), deutscher Spielfilm von Helmut Käutner (1959)